Szwajcaria:
 Tavannes – gmina w kantonie Berno, w okręgu Berner Jura

Osoby:
 Nicolas-Charles de Saulx-Tavannes – francuski biskup

Inne:
 (314040) Tavannes – planetoida
 Fort de Tavannes – francuskie fortyfikacje